Uzávěr může být:

 závěr 
 uzávěr zbraně
 tepenný uzávěr – v medicíně ucpání tepny
 stavební uzávěra
 uzávěra pozemní komunikace – v dopravě
 uzávěrka
 uzávěr lahve
 šroubový uzávěr – umožňuje opakované uzavírání, nevyžaduje pro otevření nástroj
 korunkový uzávěr – pouze pro jednorázové otevření (pivní lahev), vyžaduje nástroj – otvírák
 korková zátka – hovorově také špunt, pro otevření je třeba nástroj – vývrtka
 třmenový uzávěr – opakovaně uzavíratelný uzávěr pivních lahví, k otevření není třeba nástroj

hydraulika, pneumatika
 uzávěr – technické zařízení pro řízení průtoku na vodních tocích, vodních dílech, v potrubí
 uzávěr potrubí
 hlavní uzávěr plynu – HUP

 matematika, informatika
 tranzitivní uzávěr
 uzávěr množiny
 uzávěr (programování) – , lexikální struktura zachycující kontext funkce, ve kterém je definovaná